Владимир Зайчук:
 Зайчук, Владимир Игнатьевич (1921—1996) — украинский юрист и государственный деятель, министр юстиции Украинской ССР в 1970—1990 гг.
 Зайчук, Владимир Степанович (1937—2022) — советский актёр, Заслуженный артист Молдавской ССР (1967).